Batu Itam (Sijuk), een plaats in Indonesië
Batu Itam (Tapak Tuan), een plaats in Indonesië